Prazer
 O Prazer, filme francês de 1952
Prazer sexual
Ou ainda:
Nossa Senhora dos Prazeres

Localidades

Prazeres (Jaboatão dos Guararapes)

Prazeres (Calheta)
Prazeres (Lisboa)

Desambiguação